

Letteratura 
 Bodies – romanzo di Jed Mercurio del 2002

Musica 
 Bodies – traccia dell'album Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols dei Sex Pistols del 1977
 Bodies – singolo dei Drowning Pool del 2001, dall'album Sinner
 Bodies – singolo di Robbie Williams del 2009, dall'album Reality Killed the Video Star

Teatro
Bodies, commedia del 1977 di James Saunders

Televisione 
 Bodies – serie televisiva britannica tratta dall'omonimo romanzo di Jed Mercurio
 L'avvocato d'ufficio (Bodies) – episodio della quattordicesima stagione di Law & Order - I due volti della giustizia